Kris Vernarsky (né le  à Détroit dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évoluait au poste de centre.

Biographie 
Alors qu'il évoluait pour les Whalers de Plymouth de la Ligue de hockey de l'Ontario, il est repêché par les Maple Leafs de Toronto au  rang lors du deuxième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2000. Il a participé avec l'équipe des États-Unis au championnat du monde junior en 2001 et en 2002. Les Maple Leafs l'échangent en  aux Bruins de Boston contre Richard Jackman. 

Il joue sa première saison professionnelle en 2002-2003 en jouant majoritairement avec Bruins de Providence de la Ligue américaine de hockey, mais a aussi joué dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins. Au cours de sa carrière professionnelle, il a joué 17 parties dans la LNH, toutes jouées avec les Bruins, et a joué majoritairement dans les ligues mineures nord-américaines.

Statistiques

En club 

|-
| 1997-1998 ||U.S. National Development Team U18 ||NAHL ||42 ||9 ||10 ||19 ||50 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 ||U.S. National Development Team ||USHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Whalers de Plymouth ||LHO ||45 ||3 ||14 ||17 ||30 ||11 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1999-2000 || Whalers de Plymouth ||LHO ||64 ||16 ||22 ||38 ||63 ||19 ||3 ||6 ||9 ||24
|-
| 2000-2001 || Whalers de Plymouth ||LHO ||60 ||14 ||21 ||35 ||35 ||19 ||7 ||10 ||17 ||19
|-
| 2001-2002 || Whalers de Plymouth ||LHO ||59 ||19 ||36 ||55 ||98 ||6 ||1 ||2 ||3 ||15
|-
| 2002-2003 || Bruins de Providence ||LAH ||65 ||12 ||15 ||27 ||49 ||4 ||0 ||0 ||0 ||20
|-
| 2002-2003 || Bruins de Boston ||LNH ||14 ||1 ||0 ||1 ||2 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Bruins de Providence ||LAH ||55 ||8 ||9 ||17 ||61 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2003-2004 || Bruins de Boston ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Bruins de Providence ||LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Everblades de la Floride ||ECHL ||53 ||16 ||20 ||36 ||47 ||18 ||2 ||7 ||9 ||33
|-
| 2005-2006 || Mechanics de Motor City ||UHL ||75 ||10 ||21 ||31 ||100 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2006-2007 || Hounds de Chicago ||UHL ||34 ||7 ||7 ||14 ||32 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Flags de Port Huron ||UHL ||34 ||7 ||15 ||22 ||25 ||4 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
| 2007-2008 || IceHawks de Port Huron ||LIH ||69 ||21 ||44 ||65 ||89 ||12 ||4 ||9 ||13 ||18
|-
| 2008-2009 || IceHawks de Port Huron ||LIH ||75 ||21 ||35 ||56 ||96 ||6 ||2 ||4 ||6 ||8
|-
| 2009-2010 || IceHawks de Port Huron ||LIH ||47 ||8 ||24 ||32 ||41 ||7 ||2 ||3 ||5 ||10
|-
| 2010-2011 || Nailers de Wheeling ||ECHL ||51 ||8 ||13 ||21 ||32 ||17 ||1 ||0 ||1 ||8

| 17 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2001 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 || align=left|
|-
| 2002 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 2 || 4 || 18 || align=left|

Références 

Naissance en avril 1982
Naissance à Détroit (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Mechanics de Motor City
Joueur des Hounds de Chicago
Joueur des Flags de Port Huron
Joueur des IceHawks de Port Huron
Joueur des Nailers de Wheeling